winnica – miejsce uprawy winorośli

Miejscowości w Polsce 
 Winnica – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Krotoszyce
 Winnica – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Brudzeń Duży
 Winnica – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Winnica
 Winnica – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Połaniec
 Winnica – osada w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Rakoniewice
 Winnica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kramsk
 Winnica – leśniczówka w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn

Inne 
 Winnica – polski miesięcznik wydawany w 1925 r. we Lwowie
 Winnica – osiedle w Warszawie, na Białołęce
 Winnica – dzielnica Elbląga
 Winnica – dzielnica Torunia
 Winnica – osiedle w Zielonej Górze
 Winnica – gmina w powiecie pułtuskim
 Winnica – dawna gromada (ob. powiat pułtuski)
 Winnica – stacja kolejowa w Winnicy (powiat pułtuski)

Miejscowości poza Polską 
 Winnica – miasto na Ukrainie
 Winnica – stacja kolejowa w Winnicy na Ukrainie
 Winnica – dawna wieś. Tereny, na których leżała, znajdują się obecnie na, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Jody

Wzgórza 
 Winnica – wzgórze w miejscowości Jodłowa
 Winnica – wzgórze w Garbie Tenczyńskim
 Winnica – wzgórze w Garbie Tenczyńskim w miejscowości Nawojowa Góra
 Winnica – wzgórze na Skotnikach w Krakowie
 Winnica – wzgórze we Wzgórzach Tynieckich w Krakowie
 Winnica – skała na Wzgórzu Winnica we Wzgórzach Tynieckich w Krakowie

Nazwy podobne 
 Kręcka Winnica
 Winica, miasto w Macedonii Północnej

Linki zewnętrzne